Por Artesia pode estar à procura de:
Artésia, região francesa
Artesia Banda francesa de Ethereal e Dark Ambient
Artesia (Califórnia)
Artesia (Mississippi)
Artesia (Novo México)
Artesian

Desambiguação